Kecamatan Lemahabang kan syfta på:

Indonesien 

 Kecamatan Lemahabang (distrikt i Indonesien, Kabupaten Karawang, lat -6,29, long 107,46), Jawa Barat, 
 Kecamatan Lemahabang (distrikt i Indonesien, lat -6,85, long 108,61), Jawa Barat,